De Canarische Eilanden, in Spanje
Canaries (district), in Saint Lucia
Canaries (2017), Britse film uit 2017 
The Canaries, een bijnaam voor twee Engelse voetbalclubs: Norwich City FC en Hitchin Town FC